«Аполлон»:
 «Аполлон» — кипрский футбольный клуб из города Лимасол.
 «Аполлон Понту» — греческий футбольный клуб из района Каламария на юге Салоник, Греция.
 «Аполлон Смирнис» — греческий футбольный клуб из города Афины.